XX Mistrzostwa Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów w Piłce Siatkowej Mężczyzn odbyły się w Stanach Zjednoczonych w Anaheim między 16 a 21 września 2007 roku.

Tytułu sprzed dwóch lat bronili Amerykanie. Udało im się obronić tytuł i wygrali z Portoryko, po 4-setowej walce (25:20 23:25 25:22 25:23), a w całym turnieju wygrywając wszystkie swoje spotkania, tracąc dwa sety. Był to siódmy złoty medal mistrzostw Ameryki Północnej w historii amerykańskiej siatkówki.

Najbardziej wartościowym graczem turnieju (MVP) został amerykański atakujący Lloy Ball. Najwięcej nagród indywidualnych (3) otrzymali zawodnicy z USA.

Składy

System rozgrywek 
XXI Mistrzostwa Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów w Piłce Siatkowej Mężczyzn rozegrane zostały według poniższego systemu.
 Osiem reprezentacji podzielone zostały na dwie grupy po cztery drużyny.
 Zwycięzcy grup awansowali do półfinałów, a drużyny, które w grupach zajęły miejsca 2-3 rozegrały mecze ćwierćfinałowe (2A-3B, 3A-2B). Zespoły z ostatnich miejsc w grupach grały o końcowe rozstawienie na miejscach 5-8.
 Reprezentacje, które przegrały mecze ćwierćfinałowe, dołączyły do drużyn grających o miejsca 5-8.
 Pomiędzy zwycięzcami ćwierćfinałów a zwycięzcami grup odbyły się mecze półfinałowe, po których nastąpiły mecz o 3. miejsce i finał, który wyłonił mistrza.

Drużyny uczestniczące 
W turnieju wzięło udział 8 reprezentacji narodowych: gospodarz, mistrzowie AFECAVOL (Ameryki Środkowej) i CAZOVA (Karaibów) oraz 5 najwyżej sklasyfikowanych drużyn w rankingu NORCECA.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza Pucharowa

Ćwierćfinały

Mecze o miejsca 5-8.

Półfinały

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona NORCECA

Mistrzostwa Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2007